

Persone
 Anirudh Thapa (1998) – calciatore indiano
 Arjun Bahadur Thapa (1956) – diplomatico nepalese
 Bhimsen Thapa (1775-1839) – mukhtiyar del Regno del Nepal
 Gagan Thapa (1976) – politico e imprenditore nepalese
 Khagendra Thapa Magar (1992-2020) – uomo più basso del mondo fino al 14 giugno 2011
 Manjushree Thapa (1968) – scrittrice nepalese
 Rekha Thapa (1982) – attrice, modella e produttrice cinematografica nepalese
 Sagar Thapa (1984) – calciatore nepalese
 Shiva Thapa (1993) – pugile indiano
 Surya Bahadur Thapa (1928-2015) – politico nepalese

Altro
 34100 Thapa – asteroide della fascia principale